Hölzlin ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Hölzel († 1651), Künstler, Kartograf und Kupferstecher
 Friedrich Hölzlin (1893–?), deutscher Filmschauspieler und Filmregisseur